O Rayon Sports Football Club é um clube de futebol com sede em Nyanza, Rwanda. A equipe compete no Campeonato Ruandês de Futebol.
Seu treinador é Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo

História 
O clube foi fundado em 1968.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol de Ruanda
Clubes de futebol fundados em 1968